KPR Ostrovia (pełna nazwa: Klub Piłki Ręcznej Ostrovia) — polski klub piłki ręcznej mężczyzn z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, założony w 1996. Aktualnie występuje w I lidze polskiej.

Wychowankowie

Kadra zawodnicza

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa

Polskie kluby piłki ręcznej
Kluby sportowe w Ostrowie Wielkopolskim
Kluby piłki ręcznej założone w XX wieku